Herceg-Bosna kan syfta:

 Kroatiska republiken Herceg-Bosna – en tidigare självutnämnd och icke internationellt erkänd kroatisk republik 1991–1994
 Herceg-Bosna – kroatisk namn på ett område i federationen Bosnien och Hercegovinasom som enligt högsta domstolen i Sarajevo inte är konstitutionellt , se Kanton 10
 Herceg-Bosna (benämning) – en kroatisk-nationalistisk benämning på Bosnien och Hercegovina